Der Begriff Produktkonfiguration bezeichnet

 die Konfiguration individueller Komponenten oder Produkte mit Hilfe einer Software – eines Produktkonfigurators
 die Identifikation inhaltlich "zusammengehöriger" Produkte, die über Produktabhängigkeiten miteinander in Beziehung stehen; siehe Konfigurationsmanagement
 die Konfiguration von beliebigen Elementen mit optischer Ergebnisprüfung; siehe Variantenbaum   

Siehe auch:
 Konfiguration